India
 Vijainagar – città del distretto di Ajmer, Rajasthan
 Vijainagar – città del distretto di Ganganagar, Rajasthan